Jméno a příjmení Pavel Nováček má více nositelů:

 Pavel Nováček (1949) (* 1949) – český fotbalista
 Pavel Nováček (* 1961) – vysokoškolský pedagog a ekolog
 Pavel Nováček (spisovatel) (* 1965) – český spisovatel